Gareth Thomas (1932 - 2014), científico galés, nacionalizado estadounidense
 Gareth Thomas  (1974), jugador de rugby galés